Молески́н может означать:
 Молескин () — прочная хлопчатобумажная ткань.
 «Moleskine» — торговая марка итальянской компании Modo & Modo, производящей канцелярские товары, преимущественно записные книжки.